EGC steht für:
 Flughafen Bergerac, IATA-Code des französischen Flughafens
 European Go Congress, die Europäischen Go-Meisterschaften

EGC steht nichtamtlich auch für:
 Charta der Grundrechte der Europäischen Union, eine durch Art. 6 des Vertrages über die Europäische Union dem Primärrecht gleichrangige Kodifizierung der Rechte, Freiheiten und Grundsätze

EG-C steht für:
 , ISO-3166-2-Code des ägyptischen Gouvernements

EGC